Regierungsrat steht:

 in Deutschland für eine Amtsbezeichnung, siehe Regierungsrat (Deutschland)
 in Österreich für einen Ehrentitel für besondere Verdienste, siehe Berufstitel
 in der Schweiz einerseits für die Kantonsregierung der meisten deutschsprachigen Kantone, anderseits als Amtsbezeichnung für deren einzelne Mitglieder (einem deutschen Landesminister entsprechend)
 in Liechtenstein als Amtsbezeichnung für die Mitglieder der Regierung neben dem Regierungschef und seinem Stellvertreter, siehe Regierung des Fürstentums Liechtenstein
 in Schweden und Finnland bis Ende 2010 die Amtsbezeichnung für ein Mitglied des jeweiligen Oberverwaltungsgerichts (heute „Justizrat“), siehe Oberstes Verwaltungsgericht (Schweden) und Oberstes Verwaltungsgericht (Finnland)
 für den irakischen Regierungsrat, die vorübergehende Regierung des Irak von 2003/04